Plaats in Indonesië
 Sribit (Delanggu), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Sribit (Sidoharjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java